Мария Осипова:
 Осипова, Мария Борисовна (1908—1999) — советская антифашистка-подпольщица, Герой Советского Союза.
 Осипова, Мария Григорьевна (1939—2013) — Герой Социалистического Труда, свинарка.